Bérchules kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bérchules (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Bérchules (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar